Nathaniel Lammons e Jackson Withrow erano i campioni in carica, ma hanno scelto di partecipare al torneo ATP di Newport.

In finale Hsu Yu-hsiou e Benjamin Lock hanno sconfitto Peter Polansky e Serhij Stachovs'kyj con il punteggio di 2-6, 6-1, [10-7].

Teste di serie 

  Peter Polansky /  Serhij Stachovs'kyj (finale)
  Max Purcell /  Akira Santillan (primo turno)

  Pavel Kotov /  Vladyslav Manafov (quarti di finale)
  Hsu Yu-hsiou /  Benjamin Lock (campioni)

Wildcard 

  Artem Dubrivnyy /  Grigoriy Lomakin (primo turno)
  Daniil Golubev /  Alexey Zakharov (primo turno)

  Timur Khabibulin /  Dostanbek Tashbulatov (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

President's Cup I 2021